Atle Kristoffersen (1965) – ex calciatore norvegese
Dag Vidar Kristoffersen (1957) – allenatore di calcio norvegese
Fritz Kristoffersen (1917-2005) – calciatore norvegese
Henrik Kristoffersen (1994) – sciatore alpino norvegese
Julian Kristoffersen (1997) – calciatore norvegese
Mads-Kristoffer Kristoffersen (1983) – arbitro di calcio danese
Marthe Kristoffersen (1989) – ex fondista norvegese
Martinius Kristoffersen (1896-1949) – calciatore norvegese
Per Kristoffersen (1937) – ex calciatore norvegese
Stian Kristoffersen (1981) – ex giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
Terje Kristoffersen (1941) – ex calciatore norvegese
Tom Kristoffersen (1976) – calciatore e giocatore di beach soccer norvegese